Масанов — фамилия:
 Масанов, Дмитрий Алексеевич (1919—1973) — российский актёр.
 Масанов, Иван Филиппович (1874—1945) — российский историк, библиограф, составитель «Словаря псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей».
 Масанов, Юрий Иванович (1911 — 1965) — советский библиограф и литературовед, сын И. Ф. Масанова.